Алексей Александрович Иконников (, Узловая, Богородицкий уезд, Тульская губерния — 30 октября 2000, Москва) — советский и российский музыковед. Кандидат искусствоведения (1965). Член КПСС с 1942 года.

Биография 
В 1928—1930 годах учился в Техникуме им. Гнесиных. В 1935 году окончил радиоотделение историко-теоретического факультета Московской консерватории, написав первую дипломную работу в истории консерватории, посвящённую советской музыке, — Пятой симфонии Н. Я. Мясковского (руководитель Д. Б. Кабалевский), в 1938 году там же окончил аспирантуру (тот же руководитель). В 1934—1939 годах был лектором Московской филармонии. В 1939—1940 годах заведовал кафедрой композиции, истории и теории музыки Свердловской консерватории.

В 1940—1946 годах работал редактором, инспектором, заместителем начальника Управления музыкальных учреждений Комитета по делам искусств при СНК СССР. В 1943—1950 годах — научный сотрудник научно-исследовательского кабинета при Московской консерватории. В 1950—1953 годах — редактор отдела музыки и член редколлегии газеты «Советское искусство». С 1953 года заведовал кабинетом истории и теории пианизма Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, в 1959—1970 годах был проректором по научной работе и аспирантуре. Был ответственным редактором сборника «Труды Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных» (выпуск 1—10, 1959—1971).

Член Союза композиторов СССР с 1939 г. Был консультантом по творческим вопросам генерального секретаря Союза композиторов СССР.

Автор ряда статей о советской музыке, музыкальном театре и творчестве советских композиторов. Автор 17 статей и монографий о Н. Я. Мясковском: «Н. Я. Мясковский» (М., 1944), «Myaskowsky: His Life and Work» (New York, 1946) и «Художник наших дней Н. Я. Мясковский» (M., 1966; 2-е изд. 1982). Кандидатская диссертация «Симфоническое творчество Н. Я. Мясковского», начатая ещё в аспирантуре, защищена лишь в 1964 году.

Монографии 
  (1-е издание 1966)

Примечания

Литература 
 Энциклопедический музыкальный словарь. — Москва, Советская энциклопедия, 1966.

Музыковеды СССР
Музыковеды России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Уральской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Члены КПСС
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры золотой звезды ордена Братства и единства